Красный Холм — название населённых пунктов:

Россия 
 Красный холм — историческое название урочища в Москве, возвышенности на левом берегу Москва-реки ниже по течению от Вшивой горки.
 Красный Холм — село в Калтасинском районе Башкортостана.
 Красный Холм — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Красный Холм — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Красный Холм — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Красный Холм — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Красный Холм — деревня в Шумихинском районе Курганской области.
 Красный Холм — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Красный Холм — посёлок в Воскресенском районе Московской области.
 Красный Холм — микрорайон поселка Белоозёрский Воскресенского района Московской области.
 Красный Холм — деревня в Клинском районе Московской области.
 Красный Холм — посёлок в Северном районе Оренбургской области.
 Красный Холм — село в Пачелмском районе Пензенской области.
 Красный Холм — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Красный Холм — село в Шацком районе Рязанской области.
 Красный Холм — село в Шиловском районе Рязанской области.
 Красный Холм — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Красный Холм — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Красный Холм — город, административный центр Краснохолмского района Тверской области.
 Красный Холм — товарно-пассажирская железнодорожная станция Московского региона Октябрьской железной дороги, расположенная в одноимённом городе.
 Красный Холм — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Красный Холм — посёлок в Чернском районе Тульской области.
 Красный Холм — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Красный Холм — посёлок в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Красный Холм — сербский художественный фильм 2010 г. режиссёра Николы Лежаича.